Будаево — название населённых пунктов в России:

 Будаево — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Будаево — деревня в Ельниковском районе Мордовии.
 Будаево — деревня в Кадомском районе Рязанской области.
 Будаево — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Будаево — деревня в Селижаровском районе Тверской области.